Kabinett Andreotti steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Andreotti I (1972)
 Kabinett Andreotti II (1972/73)
 Kabinett Andreotti III (1976–1978)
 Kabinett Andreotti IV (1978/79)
 Kabinett Andreotti V (1979)
 Kabinett Andreotti VI (1989–1991)
 Kabinett Andreotti VII (1991/92)